

503001–503100 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 503001 || || 9 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#d6d6d6
| 503002 || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#d6d6d6
| 503003 || || 25 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#E9E9E9
| 503004 || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#E9E9E9
| 503005 || || 17 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#d6d6d6
| 503006 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#d6d6d6
| 503007 || || 15 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#d6d6d6
| 503008 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#d6d6d6
| 503009 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#E9E9E9
| 503010 || || 2 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#d6d6d6
| 503011 || || 15 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#E9E9E9
| 503012 || || 16 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#d6d6d6
| 503013 || || 23 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#C2FFFF
| 503014 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || L4 ||  —
|-id=015 bgcolor=#E9E9E9
| 503015 || || 11 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#d6d6d6
| 503016 || || 11 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#E9E9E9
| 503017 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#d6d6d6
| 503018 || || 24 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#d6d6d6
| 503019 || || 3 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#d6d6d6
| 503020 || || 13 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#E9E9E9
| 503021 || || 12 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#d6d6d6
| 503022 || || 12 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 503023 || || 2 de novembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#E9E9E9
| 503024 || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 503025 || || 29 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#d6d6d6
| 503026 || || 5 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#d6d6d6
| 503027 || || 1 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#d6d6d6
| 503028 || || 6 d'abril de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#d6d6d6
| 503029 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#d6d6d6
| 503030 || || 30 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#d6d6d6
| 503031 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#d6d6d6
| 503032 || || 13 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#d6d6d6
| 503033 || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#d6d6d6
| 503034 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#E9E9E9
| 503035 || || 16 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#E9E9E9
| 503036 || || 13 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#E9E9E9
| 503037 || || 21 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#E9E9E9
| 503038 || || 20 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#d6d6d6
| 503039 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#d6d6d6
| 503040 || || 11 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#d6d6d6
| 503041 || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#d6d6d6
| 503042 || || 16 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#d6d6d6
| 503043 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#d6d6d6
| 503044 || || 21 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#E9E9E9
| 503045 || || 4 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#d6d6d6
| 503046 || || 3 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#E9E9E9
| 503047 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#d6d6d6
| 503048 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#E9E9E9
| 503049 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#E9E9E9
| 503050 || || 7 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#d6d6d6
| 503051 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#E9E9E9
| 503052 || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 503053 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#d6d6d6
| 503054 || || 22 d'agost de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#d6d6d6
| 503055 || || 13 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#d6d6d6
| 503056 || || 31 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#E9E9E9
| 503057 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#E9E9E9
| 503058 || || 13 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#E9E9E9
| 503059 || || 12 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#d6d6d6
| 503060 || || 24 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#E9E9E9
| 503061 || || 27 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#d6d6d6
| 503062 || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#d6d6d6
| 503063 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#E9E9E9
| 503064 || || 25 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#d6d6d6
| 503065 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#d6d6d6
| 503066 || || 19 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#E9E9E9
| 503067 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#E9E9E9
| 503068 || || 16 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#d6d6d6
| 503069 || || 17 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#d6d6d6
| 503070 || || 20 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#E9E9E9
| 503071 || || 23 de setembre de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#d6d6d6
| 503072 || || 25 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#E9E9E9
| 503073 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#d6d6d6
| 503074 || || 1 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#E9E9E9
| 503075 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#d6d6d6
| 503076 || || 13 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#E9E9E9
| 503077 || || 18 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#E9E9E9
| 503078 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#d6d6d6
| 503079 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#d6d6d6
| 503080 || || 14 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#E9E9E9
| 503081 || || 22 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#E9E9E9
| 503082 || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#E9E9E9
| 503083 || || 11 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#E9E9E9
| 503084 || || 22 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#d6d6d6
| 503085 || || 8 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#d6d6d6
| 503086 || || 15 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#E9E9E9
| 503087 || || 25 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#d6d6d6
| 503088 || || 28 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#d6d6d6
| 503089 || || 10 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#d6d6d6
| 503090 || || 22 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#d6d6d6
| 503091 || || 14 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#d6d6d6
| 503092 || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#d6d6d6
| 503093 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#E9E9E9
| 503094 || || 12 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#d6d6d6
| 503095 || || 2 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#fefefe
| 503096 || || 18 de novembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#d6d6d6
| 503097 || || 16 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#E9E9E9
| 503098 || || 2 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#E9E9E9
| 503099 || || 22 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#d6d6d6
| 503100 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

503101–503200 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 503101 || || 18 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#d6d6d6
| 503102 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#E9E9E9
| 503103 || || 5 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#d6d6d6
| 503104 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#d6d6d6
| 503105 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#d6d6d6
| 503106 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#E9E9E9
| 503107 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#d6d6d6
| 503108 || || 1 de juliol de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#d6d6d6
| 503109 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#d6d6d6
| 503110 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#d6d6d6
| 503111 || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#E9E9E9
| 503112 || || 12 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#d6d6d6
| 503113 || || 20 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#d6d6d6
| 503114 || || 7 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 503115 || || 17 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#d6d6d6
| 503116 || || 10 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#d6d6d6
| 503117 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#E9E9E9
| 503118 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#d6d6d6
| 503119 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#d6d6d6
| 503120 || || 16 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#d6d6d6
| 503121 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#d6d6d6
| 503122 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#E9E9E9
| 503123 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#E9E9E9
| 503124 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#E9E9E9
| 503125 || || 10 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#fefefe
| 503126 || || 28 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#E9E9E9
| 503127 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#d6d6d6
| 503128 || || 31 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#E9E9E9
| 503129 || || 28 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#d6d6d6
| 503130 || || 4 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#d6d6d6
| 503131 || || 18 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#d6d6d6
| 503132 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#d6d6d6
| 503133 || || 8 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#d6d6d6
| 503134 || || 9 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#d6d6d6
| 503135 || || 30 d'agost de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#d6d6d6
| 503136 || || 23 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#d6d6d6
| 503137 || || 11 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#d6d6d6
| 503138 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#d6d6d6
| 503139 || || 29 d'agost de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#d6d6d6
| 503140 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#d6d6d6
| 503141 || || 3 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#d6d6d6
| 503142 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#d6d6d6
| 503143 || || 17 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#d6d6d6
| 503144 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#d6d6d6
| 503145 || || 28 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#d6d6d6
| 503146 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#d6d6d6
| 503147 || || 21 de desembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#d6d6d6
| 503148 || || 13 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#d6d6d6
| 503149 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#d6d6d6
| 503150 || || 31 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#d6d6d6
| 503151 || || 10 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#d6d6d6
| 503152 || || 16 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#d6d6d6
| 503153 || || 20 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#d6d6d6
| 503154 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#d6d6d6
| 503155 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#d6d6d6
| 503156 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#d6d6d6
| 503157 || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#d6d6d6
| 503158 || || 27 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#d6d6d6
| 503159 || || 3 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#E9E9E9
| 503160 || || 11 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#d6d6d6
| 503161 || || 4 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#d6d6d6
| 503162 || || 17 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#E9E9E9
| 503163 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#d6d6d6
| 503164 || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#d6d6d6
| 503165 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#d6d6d6
| 503166 || || 19 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#d6d6d6
| 503167 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#E9E9E9
| 503168 || || 15 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#d6d6d6
| 503169 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#E9E9E9
| 503170 || || 26 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#d6d6d6
| 503171 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#E9E9E9
| 503172 || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#d6d6d6
| 503173 || || 15 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#E9E9E9
| 503174 || || 13 de febrer de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#d6d6d6
| 503175 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#E9E9E9
| 503176 || || 8 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#d6d6d6
| 503177 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#d6d6d6
| 503178 || || 4 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#d6d6d6
| 503179 || || 19 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#d6d6d6
| 503180 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#d6d6d6
| 503181 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 503182 || || 17 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#E9E9E9
| 503183 || || 24 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#d6d6d6
| 503184 || || 18 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#d6d6d6
| 503185 || || 7 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#d6d6d6
| 503186 || || 12 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#d6d6d6
| 503187 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#E9E9E9
| 503188 || || 26 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#d6d6d6
| 503189 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#d6d6d6
| 503190 || || 16 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#d6d6d6
| 503191 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#d6d6d6
| 503192 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#E9E9E9
| 503193 || || 2 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#d6d6d6
| 503194 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#E9E9E9
| 503195 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#fefefe
| 503196 || || 7 d'abril de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#fefefe
| 503197 || || 1 de setembre de 2013 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#d6d6d6
| 503198 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#d6d6d6
| 503199 || || 10 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#d6d6d6
| 503200 || || 20 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

503201–503300 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 503201 || || 15 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 503202 || || 26 de juny de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#d6d6d6
| 503203 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#E9E9E9
| 503204 || || 26 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#d6d6d6
| 503205 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#d6d6d6
| 503206 || || 26 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#d6d6d6
| 503207 || || 17 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#d6d6d6
| 503208 || || 20 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#d6d6d6
| 503209 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#d6d6d6
| 503210 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#d6d6d6
| 503211 || || 8 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#d6d6d6
| 503212 || || 1 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#d6d6d6
| 503213 || || 11 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#d6d6d6
| 503214 || || 11 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#d6d6d6
| 503215 || || 1 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#d6d6d6
| 503216 || || 29 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#E9E9E9
| 503217 || || 4 de febrer de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#d6d6d6
| 503218 || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#d6d6d6
| 503219 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#d6d6d6
| 503220 || || 28 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#d6d6d6
| 503221 || || 11 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#d6d6d6
| 503222 || || 16 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#d6d6d6
| 503223 || || 3 de febrer de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#d6d6d6
| 503224 || || 26 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#d6d6d6
| 503225 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#d6d6d6
| 503226 || || 17 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#d6d6d6
| 503227 || || 4 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#E9E9E9
| 503228 || || 23 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#d6d6d6
| 503229 || || 1 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#d6d6d6
| 503230 || || 18 de novembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#d6d6d6
| 503231 || || 13 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#E9E9E9
| 503232 || || 14 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#d6d6d6
| 503233 || || 28 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#d6d6d6
| 503234 || || 30 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#d6d6d6
| 503235 || || 8 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#d6d6d6
| 503236 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#d6d6d6
| 503237 || || 31 de gener de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#d6d6d6
| 503238 || || 19 de setembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#d6d6d6
| 503239 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#E9E9E9
| 503240 || || 29 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#d6d6d6
| 503241 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#E9E9E9
| 503242 || || 23 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#d6d6d6
| 503243 || || 12 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#d6d6d6
| 503244 || || 29 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#d6d6d6
| 503245 || || 26 de desembre de 1998 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 503246 || || 28 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#d6d6d6
| 503247 || || 22 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#d6d6d6
| 503248 || || 18 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#d6d6d6
| 503249 || || 19 d'abril de 2015 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#d6d6d6
| 503250 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#d6d6d6
| 503251 || || 7 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#d6d6d6
| 503252 || || 24 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#d6d6d6
| 503253 || || 23 d'abril de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#fefefe
| 503254 || || 16 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#d6d6d6
| 503255 || || 1 de setembre de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#d6d6d6
| 503256 || || 27 de febrer de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#d6d6d6
| 503257 || || 12 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#E9E9E9
| 503258 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#d6d6d6
| 503259 || || 9 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#d6d6d6
| 503260 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#d6d6d6
| 503261 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#C2FFFF
| 503262 || || 10 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || L4 ||  —
|-id=263 bgcolor=#d6d6d6
| 503263 || || 7 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#E9E9E9
| 503264 || || 8 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#d6d6d6
| 503265 || || 10 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#d6d6d6
| 503266 || || 26 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#d6d6d6
| 503267 || || 29 de març de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#fefefe
| 503268 || || 4 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#d6d6d6
| 503269 || || 18 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#d6d6d6
| 503270 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#d6d6d6
| 503271 || || 1 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#d6d6d6
| 503272 || || 21 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#C7FF8F
| 503273 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || centaure ||  —
|-id=274 bgcolor=#FFC2E0
| 503274 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || AMO ||  —
|-id=275 bgcolor=#fefefe
| 503275 || || 24 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#fefefe
| 503276 || || 20 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#FFC2E0
| 503277 || || 15 de setembre de 2015 || Mayhill-ISON || ISON || AMO ||  —
|-id=278 bgcolor=#d6d6d6
| 503278 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#fefefe
| 503279 || || 1 de juny de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#d6d6d6
| 503280 || || 1 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#fefefe
| 503281 || || 5 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#E9E9E9
| 503282 || || 17 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#E9E9E9
| 503283 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#d6d6d6
| 503284 || || 28 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#d6d6d6
| 503285 || || 25 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#FA8072
| 503286 || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#d6d6d6
| 503287 || || 10 de març de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#fefefe
| 503288 || || 9 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#fefefe
| 503289 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#fefefe
| 503290 || || 12 de juliol de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#fefefe
| 503291 || || 4 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#fefefe
| 503292 || || 5 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#FFC2E0
| 503293 || || 21 de novembre de 2006 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=294 bgcolor=#fefefe
| 503294 || || 3 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 503295 || || 15 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#E9E9E9
| 503296 || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 503297 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#fefefe
| 503298 || || 9 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#FA8072
| 503299 || || 4 de setembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#fefefe
| 503300 || || 4 de gener de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

503301–503400 

|-bgcolor=#fefefe
| 503301 || || 6 de maig de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#fefefe
| 503302 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 503303 || || 13 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#fefefe
| 503304 || || 19 d'abril de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#fefefe
| 503305 || || 8 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#d6d6d6
| 503306 || || 23 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#E9E9E9
| 503307 || || 4 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#fefefe
| 503308 || || 19 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#fefefe
| 503309 || || 26 de juny de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#E9E9E9
| 503310 || || 1 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#fefefe
| 503311 || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#fefefe
| 503312 || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#fefefe
| 503313 || || 16 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#d6d6d6
| 503314 || || 15 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#FA8072
| 503315 || || 30 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#d6d6d6
| 503316 || || 28 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#fefefe
| 503317 || || 15 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#fefefe
| 503318 || || 4 de novembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#E9E9E9
| 503319 || || 13 de juliol de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#d6d6d6
| 503320 || || 16 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#fefefe
| 503321 || || 4 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 503322 || || 11 de gener de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#d6d6d6
| 503323 || || 2 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#fefefe
| 503324 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#fefefe
| 503325 || || 12 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#fefefe
| 503326 || || 26 d'abril de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#E9E9E9
| 503327 || || 18 de novembre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#E9E9E9
| 503328 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#fefefe
| 503329 || || 2 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#E9E9E9
| 503330 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#E9E9E9
| 503331 || || 15 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#FA8072
| 503332 || || 9 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#fefefe
| 503333 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#fefefe
| 503334 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#fefefe
| 503335 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#fefefe
| 503336 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#fefefe
| 503337 || || 8 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#fefefe
| 503338 || || 19 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#fefefe
| 503339 || || 16 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#fefefe
| 503340 || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#fefefe
| 503341 || || 17 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#fefefe
| 503342 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#E9E9E9
| 503343 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#fefefe
| 503344 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#d6d6d6
| 503345 || || 1 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#fefefe
| 503346 || || 2 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#fefefe
| 503347 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#fefefe
| 503348 || || 18 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#fefefe
| 503349 || || 26 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#d6d6d6
| 503350 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#fefefe
| 503351 || || 13 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#fefefe
| 503352 || || 6 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#E9E9E9
| 503353 || || 26 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#d6d6d6
| 503354 || || 24 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#fefefe
| 503355 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#fefefe
| 503356 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#fefefe
| 503357 || || 25 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#fefefe
| 503358 || || 16 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#fefefe
| 503359 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#fefefe
| 503360 || || 17 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#fefefe
| 503361 || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#E9E9E9
| 503362 || || 12 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#fefefe
| 503363 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#fefefe
| 503364 || || 20 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#fefefe
| 503365 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#fefefe
| 503366 || || 26 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#E9E9E9
| 503367 || || 12 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#fefefe
| 503368 || || 12 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#FA8072
| 503369 || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#fefefe
| 503370 || || 2 d'abril de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#d6d6d6
| 503371 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#FA8072
| 503372 || || 27 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#fefefe
| 503373 || || 22 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#fefefe
| 503374 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#E9E9E9
| 503375 || || 15 d'abril de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#fefefe
| 503376 || || 18 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#fefefe
| 503377 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#E9E9E9
| 503378 || || 4 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#d6d6d6
| 503379 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#d6d6d6
| 503380 || || 26 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#fefefe
| 503381 || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#fefefe
| 503382 || || 15 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#E9E9E9
| 503383 || || 26 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#fefefe
| 503384 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#fefefe
| 503385 || || 14 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#E9E9E9
| 503386 || || 24 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#fefefe
| 503387 || || 18 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#E9E9E9
| 503388 || || 11 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#fefefe
| 503389 || || 8 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#fefefe
| 503390 || || 8 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#fefefe
| 503391 || || 28 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#fefefe
| 503392 || || 9 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#fefefe
| 503393 || || 27 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#d6d6d6
| 503394 || || 10 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#E9E9E9
| 503395 || || 5 de maig de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#fefefe
| 503396 || || 20 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#fefefe
| 503397 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#fefefe
| 503398 || || 3 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#fefefe
| 503399 || || 19 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#E9E9E9
| 503400 || || 26 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

503401–503500 

|-bgcolor=#fefefe
| 503401 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#E9E9E9
| 503402 || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#d6d6d6
| 503403 || || 8 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#d6d6d6
| 503404 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#fefefe
| 503405 || || 19 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#fefefe
| 503406 || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#E9E9E9
| 503407 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#E9E9E9
| 503408 || || 28 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#d6d6d6
| 503409 || || 4 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#E9E9E9
| 503410 || || 3 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#E9E9E9
| 503411 || || 5 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#fefefe
| 503412 || || 25 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#fefefe
| 503413 || || 1 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#fefefe
| 503414 || || 20 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#fefefe
| 503415 || || 10 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#fefefe
| 503416 || || 12 de gener de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#fefefe
| 503417 || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#d6d6d6
| 503418 || || 12 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#fefefe
| 503419 || || 15 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#fefefe
| 503420 || || 24 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#fefefe
| 503421 || || 28 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#E9E9E9
| 503422 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#fefefe
| 503423 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#fefefe
| 503424 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#fefefe
| 503425 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 503426 || || 20 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#d6d6d6
| 503427 || || 18 de gener de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#E9E9E9
| 503428 || || 13 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#d6d6d6
| 503429 || || 25 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#E9E9E9
| 503430 || || 7 de desembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#d6d6d6
| 503431 || || 12 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#fefefe
| 503432 || || 1 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#fefefe
| 503433 || || 7 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#FA8072
| 503434 || || 7 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#d6d6d6
| 503435 || || 13 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#fefefe
| 503436 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#fefefe
| 503437 || || 2 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#E9E9E9
| 503438 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#fefefe
| 503439 || || 14 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#E9E9E9
| 503440 || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#fefefe
| 503441 || || 21 de juny de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#E9E9E9
| 503442 || || 1 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#fefefe
| 503443 || || 28 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#fefefe
| 503444 || || 13 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#d6d6d6
| 503445 || || 5 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#fefefe
| 503446 || || 5 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#fefefe
| 503447 || || 27 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#fefefe
| 503448 || || 13 de febrer de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#fefefe
| 503449 || || 9 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#E9E9E9
| 503450 || || 14 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#fefefe
| 503451 || || 17 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#E9E9E9
| 503452 || || 31 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#fefefe
| 503453 || || 28 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#E9E9E9
| 503454 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#fefefe
| 503455 || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#fefefe
| 503456 || || 7 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#fefefe
| 503457 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#E9E9E9
| 503458 || || 23 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#fefefe
| 503459 || || 21 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#E9E9E9
| 503460 || || 10 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#fefefe
| 503461 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#E9E9E9
| 503462 || || 20 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#fefefe
| 503463 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#fefefe
| 503464 || || 13 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#fefefe
| 503465 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#fefefe
| 503466 || || 23 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#fefefe
| 503467 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#E9E9E9
| 503468 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#E9E9E9
| 503469 || || 28 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#fefefe
| 503470 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#fefefe
| 503471 || || 23 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#E9E9E9
| 503472 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#E9E9E9
| 503473 || || 27 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#fefefe
| 503474 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#fefefe
| 503475 || || 2 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#E9E9E9
| 503476 || || 5 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#E9E9E9
| 503477 || || 27 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#E9E9E9
| 503478 || || 21 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#fefefe
| 503479 || || 16 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#fefefe
| 503480 || || 2 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#fefefe
| 503481 || || 4 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#d6d6d6
| 503482 || || 14 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#d6d6d6
| 503483 || || 17 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#E9E9E9
| 503484 || || 23 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#fefefe
| 503485 || || 20 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#E9E9E9
| 503486 || || 14 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#E9E9E9
| 503487 || || 6 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#fefefe
| 503488 || || 20 de setembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#E9E9E9
| 503489 || || 4 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#E9E9E9
| 503490 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#fefefe
| 503491 || || 28 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#fefefe
| 503492 || || 26 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#fefefe
| 503493 || || 18 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#d6d6d6
| 503494 || || 4 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#fefefe
| 503495 || || 31 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#FA8072
| 503496 || || 20 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#fefefe
| 503497 || || 25 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#fefefe
| 503498 || || 3 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#fefefe
| 503499 || || 13 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#fefefe
| 503500 || || 29 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

503501–503600 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 503501 || || 24 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#fefefe
| 503502 || || 5 de juliol de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#fefefe
| 503503 || || 26 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#fefefe
| 503504 || || 29 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#fefefe
| 503505 || || 17 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#fefefe
| 503506 || || 18 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#fefefe
| 503507 || || 28 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#FA8072
| 503508 || || 26 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#fefefe
| 503509 || || 27 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#E9E9E9
| 503510 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#E9E9E9
| 503511 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#fefefe
| 503512 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#d6d6d6
| 503513 || || 2 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#fefefe
| 503514 || || 30 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#E9E9E9
| 503515 || || 11 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#fefefe
| 503516 || || 30 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#fefefe
| 503517 || || 27 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#fefefe
| 503518 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#d6d6d6
| 503519 || || 9 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#d6d6d6
| 503520 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#d6d6d6
| 503521 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#fefefe
| 503522 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#fefefe
| 503523 || || 16 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#d6d6d6
| 503524 || || 24 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#d6d6d6
| 503525 || || 1 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#E9E9E9
| 503526 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#d6d6d6
| 503527 || || 10 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#d6d6d6
| 503528 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#E9E9E9
| 503529 || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#E9E9E9
| 503530 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#E9E9E9
| 503531 || || 20 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#E9E9E9
| 503532 || || 13 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#d6d6d6
| 503533 || || 27 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#fefefe
| 503534 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#fefefe
| 503535 || || 27 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#fefefe
| 503536 || || 24 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#fefefe
| 503537 || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#fefefe
| 503538 || || 28 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#E9E9E9
| 503539 || || 26 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#E9E9E9
| 503540 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#fefefe
| 503541 || || 18 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#E9E9E9
| 503542 || || 23 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#E9E9E9
| 503543 || || 27 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#E9E9E9
| 503544 || || 15 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#E9E9E9
| 503545 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#E9E9E9
| 503546 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#E9E9E9
| 503547 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#fefefe
| 503548 || || 18 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#E9E9E9
| 503549 || || 10 de juny de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#d6d6d6
| 503550 || || 1 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#fefefe
| 503551 || || 15 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#E9E9E9
| 503552 || || 26 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#fefefe
| 503553 || || 13 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#fefefe
| 503554 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#E9E9E9
| 503555 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#fefefe
| 503556 || || 18 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#d6d6d6
| 503557 || || 9 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#fefefe
| 503558 || || 2 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#fefefe
| 503559 || || 18 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#E9E9E9
| 503560 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#E9E9E9
| 503561 || || 13 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#E9E9E9
| 503562 || || 12 d'agost de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#E9E9E9
| 503563 || || 29 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#fefefe
| 503564 || || 26 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#E9E9E9
| 503565 || || 13 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#d6d6d6
| 503566 || || 2 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#E9E9E9
| 503567 || || 30 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#d6d6d6
| 503568 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#fefefe
| 503569 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#fefefe
| 503570 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#E9E9E9
| 503571 || || 23 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#fefefe
| 503572 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#E9E9E9
| 503573 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#E9E9E9
| 503574 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#E9E9E9
| 503575 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#fefefe
| 503576 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#fefefe
| 503577 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#d6d6d6
| 503578 || || 30 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#d6d6d6
| 503579 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#fefefe
| 503580 || || 16 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#E9E9E9
| 503581 || || 12 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#fefefe
| 503582 || || 20 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#E9E9E9
| 503583 || || 29 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#E9E9E9
| 503584 || || 13 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#fefefe
| 503585 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#d6d6d6
| 503586 || || 17 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#E9E9E9
| 503587 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#E9E9E9
| 503588 || || 22 de novembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#fefefe
| 503589 || || 16 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#E9E9E9
| 503590 || || 6 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#fefefe
| 503591 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#fefefe
| 503592 || || 15 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#d6d6d6
| 503593 || || 26 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#E9E9E9
| 503594 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 503595 || || 21 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#fefefe
| 503596 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#E9E9E9
| 503597 || || 24 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#E9E9E9
| 503598 || || 6 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#E9E9E9
| 503599 || || 27 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#E9E9E9
| 503600 || || 10 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

503601–503700 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 503601 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#E9E9E9
| 503602 || || 25 de setembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#fefefe
| 503603 || || 18 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#d6d6d6
| 503604 || || 29 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#E9E9E9
| 503605 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#E9E9E9
| 503606 || || 5 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#E9E9E9
| 503607 || || 16 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#E9E9E9
| 503608 || || 22 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#d6d6d6
| 503609 || || 15 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#E9E9E9
| 503610 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#E9E9E9
| 503611 || || 29 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#fefefe
| 503612 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#E9E9E9
| 503613 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#d6d6d6
| 503614 || || 15 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#fefefe
| 503615 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#fefefe
| 503616 || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#fefefe
| 503617 || || 27 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#E9E9E9
| 503618 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#d6d6d6
| 503619 || || 7 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#fefefe
| 503620 || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#fefefe
| 503621 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#E9E9E9
| 503622 || || 13 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#fefefe
| 503623 || || 2 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#fefefe
| 503624 || || 3 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#fefefe
| 503625 || || 23 d'agost de 1998 || Xinglong || SCAP ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#fefefe
| 503626 || || 10 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#E9E9E9
| 503627 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#E9E9E9
| 503628 || || 4 de març de 2016 || Piszkéstető Stn. || K. Sárneczky, J. Kelemen ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 503629 || || 17 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#fefefe
| 503630 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#fefefe
| 503631 || || 5 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#fefefe
| 503632 || || 30 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#E9E9E9
| 503633 || || 15 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#d6d6d6
| 503634 || || 9 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#fefefe
| 503635 || || 4 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#E9E9E9
| 503636 || || 24 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#E9E9E9
| 503637 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#fefefe
| 503638 || || 20 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#E9E9E9
| 503639 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#d6d6d6
| 503640 || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#fefefe
| 503641 || || 16 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#E9E9E9
| 503642 || || 27 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#d6d6d6
| 503643 || || 14 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#d6d6d6
| 503644 || || 4 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#E9E9E9
| 503645 || || 22 de juny de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#fefefe
| 503646 || || 28 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#E9E9E9
| 503647 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 503648 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#E9E9E9
| 503649 || || 26 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#fefefe
| 503650 || || 19 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#fefefe
| 503651 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#E9E9E9
| 503652 || || 16 de maig de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#fefefe
| 503653 || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#E9E9E9
| 503654 || || 7 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#d6d6d6
| 503655 || || 16 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#E9E9E9
| 503656 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#E9E9E9
| 503657 || || 18 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#E9E9E9
| 503658 || || 18 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#d6d6d6
| 503659 || || 25 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#fefefe
| 503660 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#d6d6d6
| 503661 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#d6d6d6
| 503662 || || 10 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#fefefe
| 503663 || || 31 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#E9E9E9
| 503664 || || 14 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#E9E9E9
| 503665 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#d6d6d6
| 503666 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#E9E9E9
| 503667 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#E9E9E9
| 503668 || || 26 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#fefefe
| 503669 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#E9E9E9
| 503670 || || 25 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#E9E9E9
| 503671 || || 24 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#fefefe
| 503672 || || 2 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#E9E9E9
| 503673 || || 4 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#fefefe
| 503674 || || 30 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#E9E9E9
| 503675 || || 19 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#d6d6d6
| 503676 || || 9 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#E9E9E9
| 503677 || || 13 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#d6d6d6
| 503678 || || 20 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#E9E9E9
| 503679 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#E9E9E9
| 503680 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#d6d6d6
| 503681 || || 23 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#fefefe
| 503682 || || 31 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#d6d6d6
| 503683 || || 15 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#fefefe
| 503684 || || 6 de setembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#d6d6d6
| 503685 || || 12 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#E9E9E9
| 503686 || || 16 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#d6d6d6
| 503687 || || 8 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#E9E9E9
| 503688 || || 9 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#d6d6d6
| 503689 || || 21 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#fefefe
| 503690 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#fefefe
| 503691 || || 18 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#d6d6d6
| 503692 || || 27 d'abril de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 503693 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#E9E9E9
| 503694 || || 25 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#d6d6d6
| 503695 || || 27 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 503696 || || 11 de desembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#E9E9E9
| 503697 || || 15 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#E9E9E9
| 503698 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#fefefe
| 503699 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#d6d6d6
| 503700 || || 4 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

503701–503800 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 503701 || || 27 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#d6d6d6
| 503702 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#E9E9E9
| 503703 || || 5 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#E9E9E9
| 503704 || || 2 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#d6d6d6
| 503705 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 503706 || || 12 de gener de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#d6d6d6
| 503707 || || 21 de gener de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#E9E9E9
| 503708 || || 17 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#fefefe
| 503709 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#E9E9E9
| 503710 || || 16 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#d6d6d6
| 503711 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#d6d6d6
| 503712 || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#fefefe
| 503713 || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#d6d6d6
| 503714 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#fefefe
| 503715 || || 19 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 503716 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#fefefe
| 503717 || || 13 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#d6d6d6
| 503718 || || 5 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#d6d6d6
| 503719 || || 14 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 503720 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#E9E9E9
| 503721 || || 21 de març de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#d6d6d6
| 503722 || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#E9E9E9
| 503723 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 503724 || || 15 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#d6d6d6
| 503725 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#E9E9E9
| 503726 || || 25 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#E9E9E9
| 503727 || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#d6d6d6
| 503728 || || 13 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#d6d6d6
| 503729 || || 16 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#d6d6d6
| 503730 || || 27 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#E9E9E9
| 503731 || || 13 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#d6d6d6
| 503732 || || 12 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#d6d6d6
| 503733 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#d6d6d6
| 503734 || || 14 d'abril de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#d6d6d6
| 503735 || || 9 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#d6d6d6
| 503736 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#d6d6d6
| 503737 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#E9E9E9
| 503738 || || 1 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#E9E9E9
| 503739 || || 20 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#d6d6d6
| 503740 || || 2 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#fefefe
| 503741 || || 26 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#d6d6d6
| 503742 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#E9E9E9
| 503743 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#d6d6d6
| 503744 || || 27 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#d6d6d6
| 503745 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#fefefe
| 503746 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#d6d6d6
| 503747 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#E9E9E9
| 503748 || || 26 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#d6d6d6
| 503749 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#E9E9E9
| 503750 || || 6 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#E9E9E9
| 503751 || || 11 d'abril de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#d6d6d6
| 503752 || || 6 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#E9E9E9
| 503753 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 503754 || || 5 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#d6d6d6
| 503755 || || 17 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#d6d6d6
| 503756 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#d6d6d6
| 503757 || || 20 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#d6d6d6
| 503758 || || 13 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#d6d6d6
| 503759 || || 27 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#d6d6d6
| 503760 || || 14 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#d6d6d6
| 503761 || || 10 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#d6d6d6
| 503762 || || 28 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#d6d6d6
| 503763 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#E9E9E9
| 503764 || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#d6d6d6
| 503765 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#d6d6d6
| 503766 || || 28 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#d6d6d6
| 503767 || || 30 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#d6d6d6
| 503768 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#d6d6d6
| 503769 || || 14 de març de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#d6d6d6
| 503770 || || 5 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#E9E9E9
| 503771 || || 6 de juny de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#d6d6d6
| 503772 || || 28 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#d6d6d6
| 503773 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#d6d6d6
| 503774 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#d6d6d6
| 503775 || || 8 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#d6d6d6
| 503776 || || 8 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#d6d6d6
| 503777 || || 16 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#d6d6d6
| 503778 || || 10 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#d6d6d6
| 503779 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#d6d6d6
| 503780 || || 3 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#d6d6d6
| 503781 || || 11 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#d6d6d6
| 503782 || || 1 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#d6d6d6
| 503783 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#d6d6d6
| 503784 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#d6d6d6
| 503785 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#d6d6d6
| 503786 || || 4 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#d6d6d6
| 503787 || || 31 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#d6d6d6
| 503788 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#fefefe
| 503789 || || 20 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#fefefe
| 503790 || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#fefefe
| 503791 || || 29 de juliol de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#E9E9E9
| 503792 || || 1 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#fefefe
| 503793 || || 20 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#fefefe
| 503794 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#E9E9E9
| 503795 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#E9E9E9
| 503796 || || 26 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#E9E9E9
| 503797 || || 16 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#fefefe
| 503798 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#E9E9E9
| 503799 || || 29 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#d6d6d6
| 503800 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

503801–503900 

|-bgcolor=#fefefe
| 503801 || || 21 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#d6d6d6
| 503802 || || 22 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#E9E9E9
| 503803 || || 3 de gener de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#E9E9E9
| 503804 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#d6d6d6
| 503805 || || 14 de gener de 2016 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#fefefe
| 503806 || || 26 de març de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#E9E9E9
| 503807 || || 9 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#d6d6d6
| 503808 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#fefefe
| 503809 || || 19 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#fefefe
| 503810 || || 6 de setembre de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#E9E9E9
| 503811 || || 14 de novembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#E9E9E9
| 503812 || || 16 de maig de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#d6d6d6
| 503813 || || 20 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#d6d6d6
| 503814 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#fefefe
| 503815 || || 30 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#E9E9E9
| 503816 || || 18 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#fefefe
| 503817 || || 4 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#fefefe
| 503818 || || 31 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#d6d6d6
| 503819 || || 1 de maig de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#d6d6d6
| 503820 || || 6 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#fefefe
| 503821 || || 17 de febrer de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#E9E9E9
| 503822 || || 1 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#E9E9E9
| 503823 || || 15 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#fefefe
| 503824 || || 11 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#d6d6d6
| 503825 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#d6d6d6
| 503826 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#d6d6d6
| 503827 || || 26 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#fefefe
| 503828 || || 20 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#E9E9E9
| 503829 || || 28 de març de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#d6d6d6
| 503830 || || 25 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#E9E9E9
| 503831 || || 15 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#d6d6d6
| 503832 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#E9E9E9
| 503833 || || 4 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#E9E9E9
| 503834 || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#d6d6d6
| 503835 || || 18 de juliol de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#fefefe
| 503836 || || 4 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#E9E9E9
| 503837 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#d6d6d6
| 503838 || || 19 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#E9E9E9
| 503839 || || 27 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#E9E9E9
| 503840 || || 18 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#d6d6d6
| 503841 || || 29 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#fefefe
| 503842 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#fefefe
| 503843 || || 10 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#E9E9E9
| 503844 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#fefefe
| 503845 || || 18 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#d6d6d6
| 503846 || || 22 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#E9E9E9
| 503847 || || 3 de juliol de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#FA8072
| 503848 || 4702 P-L || 24 de setembre de 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#fefefe
| 503849 || 1453 T-2 || 29 de setembre de 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#fefefe
| 503850 || 4150 T-3 || 16 d'octubre de 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#E9E9E9
| 503851 || || 15 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#d6d6d6
| 503852 || || 15 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#d6d6d6
| 503853 || || 14 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#d6d6d6
| 503854 || || 5 de setembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#fefefe
| 503855 || || 20 de setembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#d6d6d6
| 503856 || || 10 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#d6d6d6
| 503857 || || 5 de novembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#C2E0FF
| 503858 || || 28 d'abril de 1998 || Mauna Kea || C. Trujillo, D. J. Tholen, D. C. Jewitt, J. X. Luu || plutino ||  —
|-id=859 bgcolor=#FA8072
| 503859 || || 26 d'agost de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#fefefe
| 503860 || || 12 d'octubre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#FFC2E0
| 503861 || || 16 de novembre de 1998 || Socorro || LINEAR || APOPHA ||  —
|-id=862 bgcolor=#fefefe
| 503862 || || 19 de gener de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#E9E9E9
| 503863 || || 21 de setembre de 1999 || Prescott || P. G. Comba ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#FA8072
| 503864 || || 29 de setembre de 1999 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#FFC2E0
| 503865 || || 6 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=866 bgcolor=#E9E9E9
| 503866 || || 1 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#E9E9E9
| 503867 || || 6 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#fefefe
| 503868 || || 3 de gener de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#fefefe
| 503869 || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#E9E9E9
| 503870 || || 30 d'agost de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#FFC2E0
| 503871 || || 17 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=872 bgcolor=#E9E9E9
| 503872 || || 23 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#E9E9E9
| 503873 || || 2 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#FA8072
| 503874 || || 28 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#E9E9E9
| 503875 || || 22 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#E9E9E9
| 503876 || || 26 de setembre de 2000 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#E9E9E9
| 503877 || || 29 de setembre de 2000 || Xinglong || SCAP ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#d6d6d6
| 503878 || || 22 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#FA8072
| 503879 || || 24 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#FFC2E0
| 503880 || || 23 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=881 bgcolor=#FA8072
| 503881 || || 18 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#E9E9E9
| 503882 || || 4 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#C2E0FF
| 503883 || || 19 d'agost de 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie || res3:5 ||  —
|-id=884 bgcolor=#d6d6d6
| 503884 || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#d6d6d6
| 503885 || || 18 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#FA8072
| 503886 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#d6d6d6
| 503887 || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#d6d6d6
| 503888 || || 21 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#fefefe
| 503889 || || 11 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#d6d6d6
| 503890 || || 5 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#d6d6d6
| 503891 || || 18 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#FFC2E0
| 503892 || || 26 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT || APO ||  —
|-id=893 bgcolor=#d6d6d6
| 503893 || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#d6d6d6
| 503894 || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#fefefe
| 503895 || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#E9E9E9
| 503896 || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#E9E9E9
| 503897 || || 11 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#E9E9E9
| 503898 || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#d6d6d6
| 503899 || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#d6d6d6
| 503900 || || 7 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|}

503901–504000 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 503901 || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#d6d6d6
| 503902 || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#E9E9E9
| 503903 || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#fefefe
| 503904 || || 20 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#d6d6d6
| 503905 || || 22 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#E9E9E9
| 503906 || || 14 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#fefefe
| 503907 || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#E9E9E9
| 503908 || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#d6d6d6
| 503909 || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#E9E9E9
| 503910 || || 14 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#FFC2E0
| 503911 || || 21 de març de 2002 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=912 bgcolor=#fefefe
| 503912 || || 17 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#fefefe
| 503913 || || 7 de maig de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#d6d6d6
| 503914 || || 29 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#d6d6d6
| 503915 || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#fefefe
| 503916 || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#d6d6d6
| 503917 || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#fefefe
| 503918 || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#d6d6d6
| 503919 || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#fefefe
| 503920 || || 13 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#d6d6d6
| 503921 || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#fefefe
| 503922 || || 28 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#d6d6d6
| 503923 || || 25 de novembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#fefefe
| 503924 || || 11 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#d6d6d6
| 503925 || || 31 de desembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#d6d6d6
| 503926 || || 27 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#d6d6d6
| 503927 || || 28 de gener de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#FA8072
| 503928 || || 6 de març de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#fefefe
| 503929 || || 26 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#E9E9E9
| 503930 || || 3 de juliol de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#fefefe
| 503931 || || 20 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#E9E9E9
| 503932 || || 31 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#E9E9E9
| 503933 || || 18 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#E9E9E9
| 503934 || || 18 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#E9E9E9
| 503935 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#E9E9E9
| 503936 || || 21 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#E9E9E9
| 503937 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#fefefe
| 503938 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#E9E9E9
| 503939 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#fefefe
| 503940 || || 16 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#FFC2E0
| 503941 || || 21 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || APOPHA ||  —
|-id=942 bgcolor=#fefefe
| 503942 || || 30 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#fefefe
| 503943 || || 2 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#fefefe
| 503944 || || 21 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#fefefe
| 503945 || || 22 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#fefefe
| 503946 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#fefefe
| 503947 || || 16 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#fefefe
| 503948 || || 17 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#fefefe
| 503949 || || 21 d'octubre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#fefefe
| 503950 || || 19 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#d6d6d6
| 503951 || || 26 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#fefefe
| 503952 || || 3 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#fefefe
| 503953 || || 29 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#d6d6d6
| 503954 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#fefefe
| 503955 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#fefefe
| 503956 || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 503957 || || 6 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#E9E9E9
| 503958 || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 503959 || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#FFC2E0
| 503960 || || 19 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 503961 || || 23 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#E9E9E9
| 503962 || || 21 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#E9E9E9
| 503963 || || 7 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#E9E9E9
| 503964 || || 8 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#E9E9E9
| 503965 || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#FFC2E0
| 503966 || || 27 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=967 bgcolor=#E9E9E9
| 503967 || || 6 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#E9E9E9
| 503968 || || 22 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#fefefe
| 503969 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#E9E9E9
| 503970 || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#fefefe
| 503971 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#E9E9E9
| 503972 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#fefefe
| 503973 || || 13 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 503974 || || 18 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#E9E9E9
| 503975 || || 18 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#E9E9E9
| 503976 || || 1 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#E9E9E9
| 503977 || || 15 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#E9E9E9
| 503978 || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#E9E9E9
| 503979 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#E9E9E9
| 503980 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#fefefe
| 503981 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#E9E9E9
| 503982 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 503983 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#FA8072
| 503984 || || 5 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#FA8072
| 503985 || || 7 d'octubre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#E9E9E9
| 503986 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#E9E9E9
| 503987 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#E9E9E9
| 503988 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 503989 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#E9E9E9
| 503990 || || 11 d'octubre de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#E9E9E9
| 503991 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#E9E9E9
| 503992 || || 3 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#E9E9E9
| 503993 || || 4 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#E9E9E9
| 503994 || || 4 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#fefefe
| 503995 || || 4 de novembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#fefefe
| 503996 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#E9E9E9
| 503997 || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#E9E9E9
| 503998 || || 10 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#E9E9E9
| 503999 || || 14 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#fefefe
| 504000 || || 19 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (500001)-(505000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (500001-510000)